Oštra Luka kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Oštra Luka (samhälle), Republika Srpska, 
 Oštra Luka (kommun), Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar